VCC désigne :
 Voice call continuity, un concept de l'IMS destiné à permettre la continuité d'appel entre le domaine  circuit GSM/UMTS et le domaine IMS

Avant l'arrivée commerciale de l'IMS, certains équipementiers proposent déjà cette fonction pour passer d'un réseau GSM à un réseau Wi-Fi par exemple et inversement. Ainsi, il est possible de commencer une conversation téléphonique sous la couverture WiFi de l'entreprise. Elle passera automatiquement en GSM si l'individu sort de la couverture WiFi.

Le bénéfice induit pour l'entreprise est que l'on utilise toujours le réseau le plus efficace pour passer l'appel sans intervention de l'utilisateur.

 VCC, une notation abrégée anglaise traduisible par Alimentation Tension Continue.

 Virtual Credit Card, abréviation anglaise signifiant "carte de crédit virtuelle", autrement appelée Carte Bancaire Prépayée. Elles permettent de simuler une carte de crédit en la rechargeant de diverses manières.

 Vol Circulaire Commandé, en aéromodélisme